Rearviewmirror (Greatest Hits 1991–2003) другий збірник пісень американської рок-групи Pearl Jam, який був випущений 16 листопада 2004 року.

Треклист 
 Once (2004 remix) — 3:16
 Alive (2004 remix) — 5:42
 Even Flow (single version) — 5:03
 Jeremy — 5:20
 State of Love and Trust — 3:43
 Animal — 2:47
 Go — 3:12
 Dissident — 3:34
 Rearviewmirror — 4:44
 Spin the Black Circle — 2:49
 Corduroy — 4:39
 Not for You — 5:53
 I Got Id — 4:51
 Hail, Hail — 3:44
 Do the Evolution — 3:52
 Save You — 3:55 
 Black (2004 remix) — 5:39
 Breath — 5:24
 Daughter — 3:56
 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town — 3:15
 Immortality — 5:12
 Better Man — 4:28
 Nothingman — 4:34
 Who You Are — 3:53
 Off He Goes — 6:00
 Given to Fly — 4:00
 Wishlist — 3:26
 Last Kiss — 3:17
 Nothing as It Seems — 5:21
 Light Years — 5:10
 I Am Mine — 3:36
 Man of the Hour — 3:45
 Yellow Ledbetter — 5:03

Джерела 
 Rearviewmirror (Greatest Hits 1991–2003)  Allmusic
 Rearviewmirror (Greatest Hits 1991–2003)  last.fm

Грандж-альбоми
Збірки Pearl Jam
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2004
Альбоми Epic Records
Рок-альбоми